«Констанца», , «Буг», ПКЗ-87 — плавучая база подводных лодок ВМС Румынии, с 1944 года в составе Черноморского флота ВМФ СССР.

История 
Заложена 15 августа 1927 года в Фиуме (Италия), спущено на воду 8 ноября 1928 года, вступило в строй в 1931 году и вошла в состав ВМС Румынии в качестве плавбазы подводных лодок и торпедных катеров. Участвовала во Второй Мировой войне, 4 августа 1941 года сбила советский самолёт.

29 августа 1944 года была захвачена советскими войсками и кораблями ЧФ в качестве трофея в Констанце и 14 сентября 1944 года зачислена в состав Черноморского флота ВМФ СССР, переименована в «Буг». Базировалась в Балаклаве. 4 сентября 1973 года переформирована в плавказарму ПКЗ-87. 16 апреля 1977 года исключена из списков судов ВМФ и разобрана.

Характеристики 
Его длина составляла 77,8 метра, ширина — 11,2 метра, осадка — 4 метра. Она была оснащена средствами хранения и погрузки торпед, инженерными мастерскими, а также средствами аварийно-спасательной сигнализации и связи для подводных лодок. Силовая установка состояла из двух дизельных двигателей, приводивших в действие два вала, что давало ей максимальную скорость 13 узлов. Её вооружение состояло из двух 102-мм орудий и двух 40-мм зенитных орудий. Она имела полное водоизмещение 2300 тонн, дальность плавания составляла более 10 000 морских миль.

Литература 
 
 
 Nicolae Koslinski, Raymond Stănescu: ''Marina Română în Al Doilea Razboi Mondial: 1939—1945'', Volumul II, Editura Făt-Frumos, București 1997. ISBN 9735520338 (973-552-033-8)

Ссылки 
 Тип «Констанца» 
 Плавучая база «Буг» 

Военные корабли Румынии
Военные корабли Черноморского флота ВМФ СССР